Bomu kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Maze (vattendrag i Kongo-Kinshasa), 
 Mbomou, flod,